Umbral puede referirse a:
 Umbral, la parte inferior de una puerta o entrada. Se utiliza, por extensión, para indicar ‘entrada’, ‘valor mínimo’ o ‘lugar por el que pasar’ en un sentido más general.
 Umbral, el nivel de sensibilidad mínimo de un sentido.
 Umbral de audición, la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar el oído.
 Umbral de enmascaramiento, el nivel de presión sonora de un sonido de prueba necesario para que este sea apenas audible en presencia de una señal enmascarante.
 Umbral de dolor, la intensidad mínima de un estímulo que despierta la sensación de dolor.
 Umbral, historieta muy exitosa de Yolanda Vargas Dulché cuya trama es la aparición de la muerte en forma de mujer a un médico que lucha contra ella.
 Umbral, el punto más somero del recorrido más profundo sobre el fondo marino que permite pasar de una cuenca oceánica a otra.
 Umbral, el décimo quinto álbum de estudio de la banda chilena de música folclórica Quilapayún.
 Umbral, red de asistencia «psi».
 Umbral, una discográfica argentina.
 Umbral de rentabilidad, el volumen de negocio mínimo a partir del cual un producto o empresa resulta rentable.
 Umbral de pobreza, el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida en un país dado.
 Umbral electoral, el porcentaje mínimo de votos que necesita obtener un partido político en unas elecciones para poder optar a tener representación.

Además, puede hacer referencia a:
 Francisco Umbral (1932-2007), poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español.
 El umbral de la noche, libro de terror del escritor estadounidense Stephen King.

Enlaces externos